Клубный чемпионат мира по футболу 2014 — футбольный турнир, прошедший с 10 по 20 декабря 2014 года в Марокко. Он стал 11-м розыгрышем Клубного чемпионата мира по футболу, турниром, организуемым ФИФА между победителями клубных турниров каждой из 6 конфедераций.

Заявки на проведение турнира 
4 страны подали заявки на проведение Клубных чемпионатов мира 2013 и 2014 годов (один и тот же хозяин у обоих турниров):
  Иран
  Марокко
  ЮАР
  ОАЭ (который принимал Клубный чемпионат мира по футболу 2009 и 2010 годов в Абу-Даби)

В октябре 2011 года ФИФА заявила, что Иран, ЮАР и ОАЭ отозвали свои заявки, тем самым оставив Марокко единственным кандидатом. ФИФА официально огласил Марокко хозяином турнира 17 декабря 2011.

Составы 

Каждая команда представила список из 23 игроков, три из которых являются вратарями. Составы были объявлены 28 ноября 2014 года.

Стадионы

Участники 

Примечания
1:  Если бы победителем Лиги чемпионов КАФ стала команда из Марокко, то финалист Лиги чемпионов КАФ был бы приглашен вместо победителя Марокканской лиги. Однако, оба представителя Марокко вылетели из Лиги чемпионов КАФ 2014 — ФАР проиграл уже в предварительном раунде малийскому «Реалу» (Бамако) 3:3 (по голам на выезде), а «Раджа», выиграв в предварительном этапе 8:1 у сьерра-леонского «Даймонд Старз», уступила в первом раунде по пенальти 5:4 (после 1:1 по сумме двух встреч) гвинейской команде «Хоройя».

Матчи 

Время начала матчей дано по Западноевропейскому времени (UTC±00:00).

Плей-офф за место в четвертьфинале

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2014
2014 год в футболе
Чемпионаты мира в 2014 году
Чемпионаты мира в Марокко
Спорт в Марокко в 2014 году
Международные футбольные соревнования в Марокко
Декабрь 2014 года